

Anno 
 829 o 829 a.C.

Codici 
 829 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Complejo Astronomico El Leoncito, nella provincia di San Juan, dell'Argentina

Matematica 
 829 – numero